Land Rover Centaur — опытный британский полугусеничный автомобиль 1970—1980-х годов, созданный компанией Laird с использованием узлов и агрегатов автомобиля повышенной проходимости Land Rover Stage 1 и лёгкого танка «Скорпион». Выпущен в количестве 7 опытных образцов, дальнейшего развития не получил по экономическим причинам.

История создания 
В течение 1978—1979 годов британской компанией Laird, уже имевшей опыт создания грузовых автомобилей военного назначения на базе внедорожников Land Rover, в инициативном порядке был разработан проект универсального полугусеничного автомобиля-тягача, получивший обозначение «Центавр». В 1979 году был завершён первый опытный образец машины, поступивший на полевые испытания, а до окончания 1980 года были построены ещё 5 машин, по большей части переданных потенциальным заказчикам во временное пользование для оценки; несколько позднее был построен ещё один образец, имевший модифицированную конструкцию. «Центавр» показал хорошие результаты испытаний, и по состоянию на 1980 год предполагалось, что Британская армия сделает заказ на небольшую партию автомобилей. Тем не менее, в конечном итоге британские войска отказались от приобретения «Центавров», а политические и экономические изменения в Великобритании сделали практически невозможным их продвижение на экспортные рынки, и к 1985 году проект был закрыт.

Модификации 
Производителем предусматривалось использование машины, помимо стандартной комплектации, также в качестве санитарного и командно-штабного автомобиля, а также в варианте базового шасси для системы дистанционного разминирования и ЗСУ с 20-мм автоматической пушкой.

Опытные образцы 
 P1 — первый опытный образец, использовавшийся для обкатки в различных климатических условиях. Предположительно, позднее приобретён Ливией.
 P2 — демонстрировался в различных африканских государствах, в частности в Нигерии и Кении.
 P3 — испытывался в варианте командно-штабной машины.
 P4 — проходил испытания в Омане, позднее был приобретён султаном.
 P5 — демонстрировался компанией в рекламных целях в различных государствах, в частности в Германии и странах Персидского залива. Оснащался системой дистанционного разминирования и 20-мм зенитной установкой.
 P6 — демонстрировался в Ираке, где был приобретён и использовался длительное время.
 P7 — создан на базе Land Rover 110, имел незначительные отличия от более ранних образцов.
 P8 — аналогичен P7, к моменту прекращения работ не был завершён.

Описание конструкции 
«Центавр» создан на базе удлинённого шасси автомобиля повышенной проходимости Land Rover Stage 1 и отдельных узлов и агрегатов лёгкого танка «Скорпион», и имеет переднемоторную, полноприводную капотную компоновку.

Двигатель и трансмиссия 
Трансмиссия машины — механическая, двигатель — модификация 3,5-литрового V-образного 8-цилиндрового карбюраторного двигателя , имеющая мощность 132 л. с.

Ходовая часть 
Ходовая часть машины — полугусеничная, состоящая из заднего гусеничного движителя и стандартного ведущего переднего моста автомобиля Land Rover.

Гусеничный движитель представляет собой укороченную ходовую часть танка «Скорпион» и, применительно к одному борту, состоит из трёх опорных катков, переднего ведущего колеса цевочного зацепления и заднего направляющего колеса.

Подвеска переднего моста — зависимая, на полуэллиптических листовых рессорах, гусеничного движителя — индивидуальная торсионная; тормозные механизмы — гидравлический барабанный и дисковой соответственно.

Поворот осуществляется поворотом передних колёс и подтормаживанием соответствующей гусеницы.

Операторы 
Тогда как большая часть опытных машин была возвращена производителю, два экземпляра были взяты на вооружение и длительное время использовались:
  — P4;
  — P6.

Сохранившиеся экземпляры 
Прототипы P2 и P3 в настоящий момент находятся в частной коллекции, P5 и P7 находятся на экспозиции Танкового музея в Бовингтоне. Брошенный и сильно повреждённый остов P6 был найден в 2004 году в Ираке бойцами ВС США. Остов был эвакуирован силами британского Корпуса королевских инженеров-электриков и механиков и ныне находится на хранении в резервной коллекции музея корпуса в городе Бордон. Прототип P4 находится на экспозиции музея Вооружённых сил Омана. Информация о сохранности прототипа P1, оставшегося в Ливии, отсутствует.

Оценка машины 
«Центавр» отличается высокими для грузовой и для полугусеничной машины динамическими характеристиками — так, максимальная скорость на шоссе достигает 100 км/ч. Испытания автомобиля показали также хорошую проходимость, значительно более высокую, чем у колёсных машин аналогичного класса; машина показала отличные результаты в том числе в арктических условиях. Широкое использование стандартных узлов и агрегатов серийных автомобиля Land Rover и танка «Скорпион» обеспечивало сравнительно невысокую стоимость и хорошую ремонтопригодность машины.

Примечания

Литература 
 
 

Centaur
Полугусеничные вездеходы
Автомобили военного назначения по алфавиту
Автомобили военного назначения Великобритании
Полугусеничные автомобили военного назначения
Самоходная артиллерия по алфавиту
Самоходная артиллерия Великобритании
Зенитные самоходные установки